Područna nogometna liga NSP Beli Manastir predstavljala je 5. rang natjecanja. Prvak lige je sudjelovao u kvalifikacijama za Slavonsku nogometnu zonu - Podravska skupina, dok bi posljednjeplasirani ispadali u Baranjsku ligu.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1973-74
1973-74
Beli Manastir NSP